Palau – wyspiarskie państwo samorządowe
 język palau – język z rodziny austronezyjskiej

Miejscowości
 Can Palau – hiszpańska miejscowość w Katalonii
 Creu de Palau – hiszpańska miejscowość w Katalonii
 Palau (Włochy) – miejscowość i gmina we Włoszech
 Palau-de-Cerdagne – miejscowość i gmina we Francji
 Palau-del-Vidre – miejscowość i gmina we Francji
 Palau-solità i Plegamans – miasto w Hiszpanii

Gminy
 El Palau d'Anglesola – gmina w Hiszpanii
 Palau-saverdera – hiszpańska gmina w Katalonii
 Palau-sator – gmina w Hiszpanii

Wyspy
 Palau Amo – wyspa rzeczna na Borneo
 Palau Batu Mas – wyspa rzeczna na Borneo 
 Palau Kibi – wyspa rzeczna na Borneo
 Palau Kitang – niewielka wyspa na Zatoce Brunei
 Palau Langsat – wyspa rzeczna na Borneo
 Palau Pituat – wyspa rzeczna na Borneo
 Palau Siarau – wyspa na Zatoce Brunei
 Palau Selanjak – wyspa na Zatoce Brunei
 Palau Tarap – wyspa na Zatoce Brunei

Osoby
 Carlos Palau – hiszpański kierowca wyścigowy
 Jean-Jacques Palau – francuski brydżysta
 José Roberto Fortes Palau – brazylijski biskup
 Josep Palau i Fabre – kataloński pisarz i krytyk
 Laia Palau – hiszpańska koszykarka
 Luis Palau – amerykański ewangelista pochodzenia argentyńskiego

Pozostałe
 El Palau de les Arts Reina Sofía (Walencja) – budynek opery znajdujący się w Hiszpanii 
 Palau Blaugrana – hala sportowa, w której drużyna FC Barcelona rozgrywa domowe mecze koszykówki
 Palau Reial – stacja metra w Barcelonie
 Palau Sant Jordi – arena w Barcelonie
 Protanguilla palau – gatunek niewielkiej morskiej ryby węgorzokształtnej
 Rów Palau – rów oceaniczny, znajdujący się w dnie Pacyfiku
 USS Palau (CVE-122) – lotniskowiec eskortowy United States Navy